Чемпионат Испании по баскетболу 2012/2013 являлся 50 сезоном «ЛФБ» () — высшего женского баскетбольного дивизиона Испании. Чемпионом Испании в 3-й раз стал клуб из Саламанки «Перфумериас Авенида».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 11 команд с 13 октября 2012 года по 30 марта 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — шесть лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с 1/4 финала.

Участники 
Перед началом турнира прошлогодний чемпион валенсийский «Рос Касарес» по финансовым причинам был расформирован, та же участь постигла «Манн Филтер» из Сарагосы, «Сольер Бон Дия» из Сольера и «Паласио де Конгресос Ивиса» из Ивисы.

 * — места команд в подэлитном дивизионе «ЛФБ2»

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Ривас Экополис 
 3. Спар Юнихерона 
 4. Кади — ИСГ Софтвэр 
 5. Сьюдад де Бургос 
 6. ЮНБ Обенаса
 7. Гран Канария 2014
 8. Тинтош де Торо
 9.  Фуэнтеррабиа-Ирун
 10. ЖБК Бембибре 
 11. Рекреативо Конкуэро

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Моник Кюри («Перфумериас Авенида»)
  Анна Крус («Ривас Экополис»)
  Рэйчел Эллисон («Сьюдад де Бургос»)
  Жасинта Монро («Спар Юнихерона»)
  Асту Траоре («Кади — ИСГ Софтвэр»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Испании по баскетболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Сайт женского баскетбола в Испании 
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол 

2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам